Alexander Porter (politicus), een Amerikaanse senator uit Louisiana
Alexander Porter (wielrenner), een Australisch wielrenner en baanwielrenner